Ordnungswache bezeichnet folgende städtische Sicherheitsdienste:

 Ordnungswache Graz
 Ordnungswache Wels
 Ordnungsdienst Linz

Siehe auch:
 Gemeindewachkörper
 Kommunaler Ordnungsdienst